Por «calle de Vergara» o «calle Vergara» pueden conocerse las siguientes vías:
la calle de Vergara de la ciudad española de Barcelona;
la calle de Vergara de la ciudad española de Madrid; y
la calle de Vergara de la ciudad española de San Sebastián.